Översttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Översttjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Översttjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Översttjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (5,46 ha)
Översttjärnen (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Översttjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Översttjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Översttjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Översttjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (6,45 ha)
Översttjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, norr om Granträsk), sjö i Älvsbyns kommun, 
Översttjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (4,19 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn